Серо дел Торо има више значења:

 Серо дел Торо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Серо дел Торо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику